ÖRK ist die Abkürzung für

 Ökumenischer Rat der Kirchen
 Österreichisches Rotes Kreuz
 Österreichische Rektorenkonferenz, seit 1. Jänner 2008 Österreichische Universitätenkonferenz

ORK